Марачинени има више значења:

 Марачинени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Марачинени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Општина Марачинени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Марачинени (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији